The Hunted ist:

 The Hunted (1948), ein US-amerikanischer Spielfilm von Jack Bernhard von 1948
 The Hunted – Der Gejagte, ein US-amerikanischer Spielfilm von J. F. Lawton von 1995
 The Hunted – Gejagt bis aufs Blut, ein US-amerikanischer Spielfilm von Max Kleven von 1998
 The Hunted – Eine Frau kämpft um ihr Leben, ein US-amerikanischer Fernsehfilm von Stuart Cooper von 1998
 der Originaltitel von Die Stunde des Jägers, ein US-amerikanischer Actionfilm von William Friedkin von 2003
 The Hunted (2015), ein US-amerikanischer Film von Alec Baer